Дарин может означать:
 Дарин, Бобби — один из самых популярных американских исполнителей рок-н-ролла и кантри в конце 1950-х и в начале 1960 годов.
 Дарин, Дмитрий Александрович — русский поэт и прозаик.
 Дарин, Рикардо — аргентинский киноактёр.
 Дарин (певец) — шведский поп певец курдского происхождения.
 «Дарин» — премия бизнес-репутации, учрежденная Общероссийской общественной организацией «Российская академия бизнеса и предпринимательства».
 В легендариуме Дж. Р. Р. Толкина Дарин — имя семи королей гномов из клана Длиннобородых.
 Дарин Бессмертный
 Дарин II
 Дарин III
 Дарин IV
 Дарин V
 Дарин VI
 Дарин VII

 Населённые пункты
 Дарин — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гёда, Германия

См. также 
 Дурин (значения)